L'édition 2018 du tournoi de tennis de Shanghai se déroule du 7 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Łukasz Kubot et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Américain John Isner, du Belge David Goffin, du Bulgare Grigor Dimitrov, des Espagnols Rafael Nadal et Fernando Verdasco, du Français Lucas Pouille et de l’Italien Fabio Fognini. Ils sont respectivement remplacés par Mischa Zverev, Robin Haase, Jérémy Chardy, Andreas Seppi, Alex De Minaur, Maximilian Marterer, Peter Gojowczyk et Matthew Ebden.

Faits marquants 
La défaite de Richard Gasquet au  tour marque, à l'issue du tournoi, l'absence de Français dans le top 20 mondial, une première depuis le .

Juan Martín del Potro est victime d'une fracture de la rotule en 1/8 de finale contre Borna Ćorić. Absent du circuit entre 2014 et 2016 en raison d'une blessure au poignet, c'est un nouveau coup dur pour l'Argentin, qui a atteint la  place mondiale cette année, grâce notamment à sa finale à l'US Open.

Roger Federer s'incline en 1/2 finale contre le  mondial Borna Ćorić pour la deuxième fois de la saison après Halle en juin.

Novak Djokovic dispute le  match de sa carrière en simple face à Alexander Zverev en 1/2 finale.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Borna Ćorić. Il s'agit de son  sacre en Masters 1000 et de son  de la saison après Wimbledon, Cincinnati et l'US Open.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jamie Murray et Bruno Soares. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shanghai
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Shanghai
Tennis en Chine en 2018
Tennis en octobre 2018